Die Internazionali BNL d’Italia 2007 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rom. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 14. bis 20. Mai 2007 statt.

Im Einzel gewann Jelena Janković gegen Swetlana Kusnezowa mit 7:5 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Nathalie Dechy / Mara Santangelo mit 6:4 und 6:1 gegen Tathiana Garbin / Roberta Vinci.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Rom